Volume 2 steht für:
 Volume 2 (Herb-Alpert-Album), Album (1963) von Herb Alpert
 Volume 2 (Reagan-Youth-Album), Album (1990) von Reagan Youth
 Volume 2: At the Jazz Band Ball, Album (1990) von Bix Beiderbecke
 Volume 2 (Chuck-Berry-Album), Album (1995) von Chuck Berry

Vol. 2 steht für:
 Vol. 2 – Winter- & Weihnachtslieder, Album (2021) von Schlagerkids

Siehe auch:
 Volume 1
 Volume